In 1927/28 werd het zestiende Westfaals voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

Borussia Rheine werd kampioen en VfB Bielefeld vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen bekampten elkaar in knock-outfase en Bielefeld verloor van Schwarz-Weiß Essen. De kampioenen werden in een groep van zeven clubs verdeeld waarbij Rheine vijfde werd. 
Rheine werd vierde in de groep voor vicekampioenen en Bielefeld vijfde in de kampioenengroep.

BV Union 08 Herford nam de naam SpVgg Union 08 Herford aan.

1. Bezirksklasse

Groep Oost

Groep West

Finale
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

2. Bezirksklasse
Enkel de resultaten uit de groep Recklinghausen zijn bekend.

Recklinghausen

Promotiefinale

Oost
 Heen groep Zuid

 Terug

 Beslissende wedstrijd

 Heen groep Oost

 Terug

West
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Westfaals voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1927/28